Ламберт (або Ламбер) — давнє ім'я, пізніше — прізвище германського походження. Відомі носії:

Ім'я 

 Ламберт I Нантський (†836) — граф Нантський і префект Бретонської марки між 818 і 831, герцог Сполетський з 834.
 Ламберт I Сполетський (†880) — італійський монарх, двічі був герцогом Сполетським.
 Ламберт II Сполетський (*бл.880—†898) — король Італії з 891, імператор священної Римської Імперії з 892 (співправитель), герцог Сполетський з 894.
 Ламберт (маркграф Тосканський) — маркграф Тосканський (929–931).
 Ламбер Вілсон — французький актор.

Прізвище 

 Адам Ламберт (;  1982) — американський співак та актор.
 Ейлмер Бурк Ламберт (; 1761—1842) — британський ботанік, один з перших членів Лондонського Ліннеївського товариства.
 Девід Ламберт (;  1993) — американський актор.
 Деніел Ламберт (; 1770—1809) — доглядач лестерської пересильної в'язниці і знавець спортивних тварин, що прославився надзвичайною огрядністю.
 Джон Ламберт (; 1619—1683) — англійський генерал XVII століття.
 Джон Ламберт (;  1953) — американський баскетболіст, центровий.
 Джордж Вашингтон Ламберт (; 1873—1930) — австралійський художник, представник реалізму.
 Йоганн Генріх Ламберт (; 1728—1777) — німецький фізик, астроном, філософ, математик.
 Карл Осипович Ламберт (; 1773—1843) — російський військовик, поміщик, державний діяч.
 Кевон Ламберт (;  1997) — ямайський футболіст, півзахисник.
 Кристофер Ламберт (;  1957) — французький актор.
 Лейн Ламберт (;  1964) — канадський професійний тренер з хокею та колишній гравець.
 Мері Ламберт (;  1951) — американська режисерка.
 Міранда Ламберт (;  1983) — американська акторка й виконавець пісень у стилі кантрі.
 Пол Ламберт (;  1969) — шотландський футболіст, півзахисник.
 Рікі Ламберт (;  1982) — англійський футболіст, нападник.
 Франц Ламберт (;  1948) — німецький композитор і органіст.

Топонім

Ламберт — гора (2430 м), вершина у Південних Альпах, в регіоні Вест-Кост.

Ламберт — місто, штат Міссісіпі
 Ламберт — місто, штат Оклахома
 Ламберт — селище, штат Міссурі

Інше 
 Ламберт — позасистемна одиниця вимірювання яскравості поверхні.

Див. також 
 Лампрехт